Slovenské a maďarské příjmení Moyzes nese více různých osobností :

 Alexander Moyzes (1906–1984) –  slovenský hudební skladatel, syn Mikuláše
 Mikuláš Moyzes (1872–1944) –  slovenský hudební skladatel, varhaník a pedagog, otec Alexandra
 Štefan Moyzes (1797–1869) –  slovenský duchovní, katolický biskup, politik a pedagog
 Tamara Moyzes (1975) – slovenská politická umělkyně, kurátorka a dokumentaristka